Сириоме́тр — устаревшая единица длины, применявшаяся в астрономии. Равна одному миллиону астрономических единиц или  (), или 15,813 светового года, что приблизительно в два раза больше расстояния от Земли до звезды Сириус, в честь которого и названа.

Единица измерения была предложена Уильямом Гершелем и введена в 1911 году шведским астрономом Карлом Шарлье. Основной причиной редкого использования данной величины является популярность парсека и его официальная стандартизация Международным астрономическим союзом в 1922 году. Сириометр перестал использоваться в астрономической литературе около 1930 года.

Примечания 

Единицы измерения расстояния
Единицы измерения в астрономии
Появились в 1911 году